Jorden ist der Familienname folgender Personen:
 Edwin J. Jorden (1863–1903), US-amerikanischer Politiker
 Mike Jorden, US-amerikanischer Fußballtrainer